Orlovka může znamenat:

 Orlovka (Stavropolský kraj) — vesnice ve Stavropolském kraji v Rusku
 Orlovka (Koškinský rajón Samarské oblasti) — vesnice v Kokšinském rajóně v Samarské oblasti v Rusku
 Orlovka (Sergievský rajón Samarské oblasti) — vesnice v Sergievském rajóně v Samarské oblasti v Rusku
 Orlovka (Chvorosťanský rajón Samarské oblasti) — vesnice ve Chvorosťanském rajóně v Samarské oblasti v Rusku
 Orlovka (Teguldětský rajón Tomské oblasti) — vesnice ve Teguldětském rajóně v Tomské oblasti v Rusku
 Orlovka (ZATO Seversk) — vesnice v ZATO Seversk v Tomské oblasti v Rusku
 Orlovka (Voroněžská oblast) — vesnice ve Voroněžské oblasti v Rusku
 Orlovka (Primorský kraj) — vesnice ve Primorském kraji v Rusku

 Orlovka (Sevastopol) — vesnice v Sevastopolu na Krymu na Ukrajině
 Orlovka (Oděská oblast) — vesnice v Oděské oblasti na Ukrajině

 Orlovka (Kyrgyzstán) — vesnice v Kyrgyzstánu

 Orlovka (přítok Keti) — řeka v Rusku, přítok Keti
 Orlovka – plemeno Kura domácího